Schweden bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1934 (Länderinfo)

Qualifikation 
Schweden bekam es in der Qualifikation mit den beiden baltischen Staaten Estland und Litauen zu tun. Mit zwei Siegen und 8:2 Toren qualifizierte man sich souverän.

Aufgebot

Spielergebnisse 
Im Achtelfinale hatte es Schweden mit einer Reservemannschaft Argentiniens zu tun, die eigentlich kein ernsthafter Gegner hätte sein dürfen. Dennoch taten sich die Schweden sehr schwer und gewannen knapp.

Im Viertelfinale gegen Deutschland bedeutete ein Doppelpack von Karl Hohmann das Aus für die Skandinavier.

|}

|}

1934
Schweden